Världsmästerskapet i handboll 1982 kan vara:

Världsmästerskapet i handboll för herrar 1982.
Världsmästerskapet i handboll för damer 1982.